ATM:

 atm, атм — стандартная атмосфера, или физическая атмосфера (единица измерения).
  — асинхронный способ передачи данных, а также группа его использующих сетевых протоколов.
  — название ряда компьютерных программ, созданных и продаваемых фирмой Adobe Systems для использования их шрифтов PostScript Type 1.
  (или )  — банкомат.
  — управление воздушным движением
 ATM — серин/треониновая протеинкиназа.
  — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК)
  — сокращённое название песни , американского рэпера J. Cole.
 atm — аббревиатура английской фразы  («в этот момент», «в тот же момент», «в это время»).